Jean-Pierre Taïeb est un compositeur français de musique de films. 

Il a notamment composé la bande originale de la série télévisée Ainsi soient-ils, et a collaboré à plusieurs reprises avec les réalisateurs Xavier Gens, Abel Ferry et Marc Goldstein.

Filmographie

Cinéma

Longs métrages
 2007 : Frontière(s) de Xavier Gens
 2009 : Vertige  d’Abel Ferry
 2010 : Glenn (Glenn, the Flying Robot) de Marc Goldstein
 2012 : The Divide de Xavier Gens
 2014 : Un fils d'Alain Berliner
 2018 : Budapest de Xavier Gens

Courts métrages
 1997 : Black valise d'Hervé Hadmar
 2000 : Déçue d'Isabelle Dinelli
 2000 : La porte entr'ouverte de Marc Goldstein
 2002 : Le cadeau de Lea de Marc Goldstein 
 2002 : Petit week-end entre amis de Pierre-Yves Touzot
 2004 : Le bon, la brute et les zombies d’Abel Ferry 
 2005 : Au petit matin de Xavier Gens
 2009 : Les incroyables aventures de Fusion Man de Xavier Gens
 2012 : Hermès
 2014 : Videoclube (Video Store) d'Ana Almeida
 2015 : Avant d'Arthur Tabuteau

Télévision

Séries télévisées 
 2006 : Sable noir , épisode Fotografik de Xavier Gens
 2008-2009 : Adresse inconnue
 2012- 2015 : Ainsi soient-ils
 2019 : Infidèle
 2019 : Sous la peau
 2022 : Addict de Didier Le Pêcheur
 2022 : Le voyageur

Téléfilms 
 2009 : Vertige - Lignes de vie de Benoît Vautrin (documentaire)
 2012 : Anger Within de Fredéric Khan & Stephane Le Goff (documentaire)
 2013 : Silences d'État de Frédéric Berthe
 2014 : Piège blanc d'Abel Ferry 
 2015 : Meurtres à Carcassonne de Julien Despaux
 2015 : Tu es mon fils de Didier Le Pêcheur
 2017 : Péril blanc d'Alain Berliner
 2021 : Le Saut du diable d'Abel Ferry
 2021 : Enfance volée de Didier Bivel
 2021 : M'abandonne pas de Didier Bivel
 2022 : Le Village des endormis de Philippe Dajoux

Liens externes
 

Compositeur français de musique de film
Date de naissance non renseignée (XXe siècle)